Ян Янович Нейман (, Ленинград, СССР — июль 2017) — советский и российский скульптор.

Биография 
Учился с 1964 по 1970 годах в Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина на скульптурном факультете под руководством В. Б. Пинчука. В 1970 году выполнил дипломную работу «Молодой Ленин» (гипс). Участник выставок с 1970 года. 

С 1975 года — член Союза художников СССР. Преподавал скульптуру в Санкт-Петербургском архитектурно-строительном университете.

В 2015 году входил в жюри конкурса на эскизный проект монумента блаженной Ксении Петербургской, проводившимся комитетом по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга.

Членство: Союз художников России, Санкт-Петербургский союз художников, Всемирный клуб петербуржцев. С 2014 года — почётный член Российской академии художеств.

Награждён дипломом и серебряной медалью Российской академии Художеств.

Работы 
 1970 — Молодой В. И. Ленин. Дипломная работа в ВАХ
 1975 — Мемориал «Отцам и дедам», пос. Чамзинка (Мордовия)
 1978 — фриз «Искусство» для дворца культуры (Рыбинск)
 1979 — статуя «Ладога», кинотеатр «Ладога» (Санкт-Петербург)
 1981—1982 г — скульптуры «Музыка» и «Театр», центр детского творчества Красногвардейскорайона (Санкт-Петербург)
 1983 — памятник «Скорбящая», с. Верховажье (Вологодская область)
 1984 — памятник Э. Тельману (Санкт-Петербург)
 1985 — композиция «Напутствие», пос. Капланбек (Казахстан)
 1985 — памятник героям-морякам-балтийцам, Межевой канал (Санкт-Петербург)
 1994 — рельефы фасадов церкви Иконы Федоровской Божьей матери «Спаситель» и «Евангелисты» (Санкт-Петербург)
 1995 — памятник Г. К. Жукову (Парк Победы, Санкт-Петербург)
 2001 — памятник И. С. Тургеневу (Санкт-Петербург, Манежная площадь, соавторы: скульптор В. Д. Свешниковым, архитектор Г. К. Челбогашев)
 2003 — памятный знак «Московская застава» (Санкт-Петербург)
 2003 — скульптура «Охтенка» (Санкт-Петербург)
 2006 — памятник Габдулле Тукаю (Санкт-Петербург)
 2007 — скульптура «Питерскому Дворнику» (Санкт-Петербург)
 2007 — памятник Алексею Алексеевичу Брусилову (Санкт-Петербург)
 2009 — памятник-бюст Фарману Курбан-Оглы Салманову (Сургут)
 2009 — памятник барону Александру Штиглицу (Петергоф)
 2011 — памятник М. Джалилю (Санкт-Петербург)
 2012 — скульптура «Белый Ангел Славутича» (Славутич, Украина)
 2012 — памятник Петру Багратиону (Санкт-Петербург, соавтор: архитектор Г. К. Челбогашев), открыт в честь 200-летия Бородинского сражения.
 2013 — памятник Михаилу Маневичу (Санкт-Петербург)
 2014 — памятник морякам полярных конвоев 1941-1945 годов (Санкт-Петербург, Большой Смоленский проспект, 36)
 2017 — бюст героя Великой Отечественной войны артиллериста Николая Сиротинина (Колпинская воспитательная колония УФСИН)

 Мемориальные доски
 И. Ф. Стравинскому (Санкт-Петербург)
 Студентам-добровольцам ЛФЭИ (Санкт-Петербург)
 А. А. Ахматовой (Пушкин)
 А. А. Ахматовой (Хювянкяя, Финляндия)
 Гейдару Алиеву (Санкт-Петербург)
 М. Д. Скобелеву (Санкт-Петербург)
 М. И. Глинке (Санкт-Петербург)

Семья
 Жена, Татьяна Филипповна Верижникова, профессор кафедры истории зарубежного искусства Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина Российской Академии художеств.
Дочь, Варвара Нейман, художник и преподаватель живописи с опытом работы в России и Великобритании. Выпускница Ленинградской средней художественной школы ((лицея) имени Б.В.Иогансона при Академии художеств и Института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Академии.

Примечания

Ссылки 
 Персональный сайт
 Нейман Ян Янович. Санкт-Петербургский Союз художников

Скульпторы Российской Федерации
Скульпторы России
Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина